Francisco de Portugal (1585-1632) - scrittore, cortigiano e militare portoghese
 Francisco de Almeida Portugal, II conte di Lavradio (1796-1870) - statista e diplomatico portoghese